Le tournoi de tennis de Madras 2001 s'est déroulé du  au  à Madras sur dur en extérieur.

Faits marquants 
 Michal Tabara remporte le tournoi en simple en battant Andrei Stoliarov en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Byron Black et Wayne Black s'imposent en finale face à Barry Cowan et Mosé Navarra. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Article connexe 
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2001
Tennis masculin en 2001
2001 en Inde
Sport en janvier 2001